I liga 1977/1978 – 44. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy

Tabela 

Legenda:

Wyniki

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 510 goli
 Średnia goli na mecz: 2,13
 Zwycięstw gospodarzy: 132
 Remisów: 69
 Zwycięstw gości: 39
 Król strzelców: Kazimierz Kmiecik – Wisła Kraków (15 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
1977 w polskim sporcie
1978 w polskim sporcie